Чупко је шпанска цртана серија из 2000. године, основана на књизи Кресиде Каувел из 1993. Ради се о куци, Чупку, који је усвојен од стране сељака по имену Петар. Од 2002. се у Србији и Црној Гори приказивала на каналу Д, који је и радио синхронизацију на српски језик.

Радња 
Породица туриста губи штене. После дуге ноћи, проведене у шуми, штене налази Петар, млади сељак који га усваја и одводи га на фарму својих тетке и тече. Дају му име Чупко и упознају га са још два пса, који живе на фарми. Свака епизода је о новој Чупковој авантури. У свакој упознаје различите животиње са села, из шуме, али и људе из града.

Ликови 

 Чупко је радознало штене. Радозналост га често ували у невоље. Непознате је расе, није добар у чувању. Како било, има занимљиве особине као што су акробатика и тражење шумског воћа.
 Бувац је бува, која живи на Чупку и обично га саветује. Свира гитару и некада је живео на циркуском псу. Понекад нервира Чупка, али се увек помире на крају.
 Петар је Чупков власник. Дели многе црте характера са својим псом. Сања да ради у циркусу.
 Чика Рон и тета Лил су Петрови теча и тетка и власници фарме Толоса. Они су типичан сеоски пар.
 Санда је најстарији пас на фарми, служи као пас чувар/трагач за власнике. Када је Чупко дошао на фарму, она га је усвојила као сина. Има добро срце, али Чупко некад пређе њену крајњу границу.
 Трикс је Сандин син и Чупков најбољи друг. Иако су пријатељи, Чупко је понекад љубоморан на њега.
 Мјау је тета Лилина и чика Ронова кућна мачка. Не воли псе на фарми, поготово Чупка.
 Бела Чарапица је лисица, која живи у оближњој шуми. Угрожена је врста, па га многи ловци јуре, али узалудно. Називе многе животиње са фарме будалама, јер не знају ништа о дивљем свету. Иако је веома себичан и трвдоглав, слаб је на Чупка, па му ипак помаже у многим ситуацијама.
 Холи је Петрова девојка, фина и приземна особа. Понекад је изнервира Петрово импулсивно понашање, али га јако воли изнутра.
 Принцеза је Холин пас. Иако је у почетку била размажена и тврдоглава, касније се заљубљује у Чупка.
 Господин Кану је Холин отац. Богаташ, не подноси љубав између Петра из средње класе са његовом ћерком.
 Језић је дух који живи на тавану фарме Толоса и често даје Чупку савете, а нарочито кад је Чупко баш награбусио и нико више не жели да разговара са њим.
 Банда пацова се шуња око фарме, правећи невоље свакоме на кога налете.

Улоге

DVD издања 
Компанија Маг медија је издала седам DVD-јева, који су се продавали широм Србије и Црне Горе. На сваком су по четири епизоде, тако да је укупно доступно њих 28. Када се у разматрање узме чињеница да цела серија има 105 епизода подељених на две сезоне, на DVD-јевима на српском језику издате су епизоде од 27. до 54, све из прве сезоне.

Списак епизода

Референце 

Цртани филм
Емисије о псима